Gordian knot (‘nudo gordiano’ en inglés) puede referirse a:
 Gordian Knot, una aplicación informática para la codificación DivX.
 Gordian Knot, un grupo musical.